Côte-Nord (auparavant Prince Rupert) est une circonscription électorale provinciale de la Colombie-Britannique (Canada), située sur la côte nord de la province et le Haida Gwaii (anciennement les îles de la Reine-Charlotte). Elle a été le siège de deux anciens premiers ministres de la Colombie-Britannique, le libéral Duff Pattullo et le néo-democrate Dan Miller (chef intérim du NPD). 

Sa députée actuelle est la néo-démocrate Jennifer Rice.

Liste des députés

Résultats électoraux

Références

Circonscription provinciale en Colombie-Britannique